| mål        = {{#expr:
 23 +
 24 +
 13 +
 17 +
 18}}
| publik     = {{#expr:
 33074 +
 23402 +
 39926 +
 25644 +
 63735}}
| flest mål  = 
| bästspelare= 
| bästmålvakt= 
| medalj1    = 
| medalj1text=  (2:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= 
| medalj3    = 
| medalj3text= 
| medalj4    = Fyra
| medalj4text= 
| föregående = 2018 Uruguay
| följande   = 2024
}}
U17-världsmästerskapet i fotboll för damer 2022 var den sjunde upplagan av U17-världsmästerskapet. Turneringen bestod av 16 nationer från 6 konfederationer och spelades i Indien mellan 11 och 30 oktober 2022.

Kvalificerade nationer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor 
 Officiell hemsida

2022
2022 i Indien
Fotboll i Indien
Fotbollsåret 2022